

Patronyme 
 Jules Jean François Pérot (1814-1876), artiste-peintre français.
 Francis Pérot (1840-1918), archéologue et historien français
 Claire Pérot (1982-), actrice française
 Roland Pérot (1910 - 1956), officier français mort pour la France.
Patronyme français
Homonymie de patronyme